Anniealexandria es un género extinto de lagarto anfisbenio del cual solo se conoce la especie tipo Anniealexandria gansi, la cual se ha hallado en rocas del Eoceno en Wyoming, Estados Unidos. Anniealexandria es el único miembro conocido de la familia Bipedidae en el registro fósil, puesto que el otro género conocido de la familia es el actual Bipes que se distribuye en México. Fue nombrado en 2009 en honor de Annie Montague Alexander, fundadora del Museo de Paleontología de la Universidad de California. Los restos de Anniealexandria son conocidos de una única localidad fósil situada en la Cuenca Bighorn llamada Castle Gardens, y dentro de la localidad sus fósiles son comunes en la Formación Willwood, usualmente consistentes en huesos aislados de mandíbulas y vértebras. Anniealexandria parece haber sido un componente común de una paleofauna que incluía a otras quince especies de lagartos y que perduró en el oeste de América del Norte durante un período de calentamiento global entre finales del Paleoceno e inicios del Eoceno.

A continuación se muestra un cladograma basado en el análisis de Longrich et al. (2015), mostrando las relaciones filogenéticas de Anniealexandria:

Referencias 

Amphisbaenia
Fósiles de América del Norte
Fósiles del Eoceno